Дороничева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Дороничева, Вера Николаевна (1928—2006) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда.
 Дороничева, Екатерина Алексеевна (род. 2003) — российская волейболистка.
 Дороничева, Мария Алексеевна (род. 1997) — российская волейболистка.